Baumstark

 Anton Baumstark (1800-1876), philologue allemand ;
 Eduard Baumstark (1807-1889), économiste allemand ;
 Ferdinand Baumstark (1839- ), professeur de chimie à l’université de Greifswald, fils d’Eduard Baumstark ;
 Reinhold Baumstark (1831- ), homme politique et écrivain allemand, fils d’Anton Baumstark ;
 Hermann Baumstark (1836-1876), écrivain et historien ecclésiastique, fils d’Anton Baumstark ;
 Christian Baumstark (1839- ), pasteur, fils d’Anton Baumstark ;
 Adolf Baumstark, avocat auprès de la Cour Suprême, fils d’Anton Baumstark ;
 Carl Anton Baumstark (1872-1948), orientaliste allemand ;
 Gertrude Baumstark (1941-2020), joueuse d'échecs roumaine puis allemande.

Homonymie de patronyme